La Liga tanzana de fútbol 2020-21 o NBC Premier League 2020-21 por motivos de patrocinio, fue la 57° temporada de la Liga tanzana de fútbol, la competición de fútbol de Primera División de Tanzania (solo en el continente), desde su establecimiento en 1965. La temporada comenzó el 27 de septiembre de 2021 y terminó el 29 de junio de 2022 con Young Africans SC logrando su 28º título de la liga principal, ganando toda la temporada invicto.

Tabla

Play-off relegación 

 Mtibwa Sugar FC y Prisons FC se mantienen en la categoría.

Referencias

Enlaces externos 
 Premier League 2021/22 (Ligi Kuu Tanzania Bara)

Campeonatos de fútbol entre clubes de África
Campeonatos de fútbol entre clubes de Tanzania
Tanzania en 2021
Tanzania en 2022
Fútbol en 2021
Fútbol en 2022